La « croix du Sud » est initialement le nom donné à une constellation de l'hémisphère sud. Il a ensuite été attribué à :

 l'Ordre national de la Croix du Sud, ordre honorifique brésilien fondé en 1822 ;
 l'hydravion de type Latécoère 300 surnommé « la Croix-du-Sud », qui s'abîme en mer le  avec à son bord le pilote Jean Mermoz ;
 le Croix du Sud, chasseur de mines de la Marine nationale française.
 La Croix du Sud, pièce de théâtre en cinq actes traitant du racisme, écrite par le Camerounais Joseph Ngoué.
 La Croix du Sud, roman en gravures sur bois du Canadien Laurence Hyde.
 La Croix du sud, film français réalisé par André Hugon, de 1932.
 , un exercice militaire organisé tous les deux ans en Nouvelle-Calédonie.
 Croix du Sud, roman de Joseph Peyré.

Homonymie